Niemcy:
 Schluchsee – jezioro
 Schluchsee – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Schluchsee – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Zobacz też:
 Schluchseewerk